Storörade möss (Phyllotis) är ett släkte av däggdjur som ingår i familjen hamsterartade gnagare.

Beskrivning 

Individerna når en kroppslängd (huvud och bål) av 7 till 15 cm och en svanslängd av 5 till 17 cm. Vikten varierar mellan 20 och 100 gram. Som namnet antyder har de påfallande stora öron. Öronen kan vara 2 till 3 cm långa. Pälsen har på ryggen och sidorna en gråbrun, gulbrun eller rödbrun färg. Buken och fötterna är vitaktiga.

Dessa gnagare förekommer från Ecuador över Peru, Bolivia och Chile till Argentina. De vistas i savanner, buskskogar, öknar och bergstrakter. I de sistnämnda når storörade möss 5000 meter över havet.

Individerna vilar i bergssprickor, i byggnader, i naturliga håligheter i marken eller i underjordiska bon som byggdes av andra djur. De äter frön, lav och andra växtdelar. Beroende på art är de aktiva på dagen eller på natten. Arter som lever i torra regioner kan tidvis falla i ett stelt tillstånd (torpor). Även fortplantningssättet varierar mellan arterna.

De flesta arterna listas av IUCN som livskraftig (LC), bara Phyllotis definitus listas som starkt hotad (EN).

Taxonomi 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Wilson & Reeder (2005) samt IUCN listar ytterligare en art i släktet, Phyllotis limatus.

Källor

Externa länkar 

Hamsterartade gnagare